WBC kan syfta på: 

 WBC – en amerikansk baptistförsamling i Topeka i Kansas, se Westboro Baptist Church
 WBC – en landslagsturnering i baseboll för herrar, se World Baseball Classic
 WBC – en internationell boxningsorganisation, se World Boxing Council

Akronymer